Il doppio del torneo di tennis BH Tennis Open International Cup 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Leonardo Lavalle e Maurice Ruah che hanno battuto in finale Luis Herrera e Gabriel Trifu 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Leonardo Lavalle /  Maurice Ruah (Campioni)
 Patricio Arnold /  Diego del Río (semifinali)

 Martin Stringari /  Cristiano Testa (semifinali)
 Alejandro Aramburu /  Americo Venero-Montes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

BH Tennis Open International Cup 1996